Санта-Мария-Ассунта ( — «(кафедральный) собор/церковь успения Богородицы») может означать:

Базилика
 Базилика Санта-Мария-Ассунта (Кастель-ди-Сангро)
 

Собор
 Собор Санта-Мария-Ассунта (Атри)
 Собор Санта-Мария-Ассунта (Терамо)
 Собор Санта-Мария-Ассунта (Торчелло)
 

Другое
 Санта-Мария-Ассунта (Монтериджони)